

Студене — колишнє село, гміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське воєводство

Студене — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Студене — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Студене — село, Приозерський район, Ленінградська область
 Студене — село, Карасуцький район, Новосибірська область
 Студене — село в Должанський район, Орловська область

Студене — () — громада та село в окрузі Усті-над-Орлиццю Пардубіцького краю Чеської Республіки.

Студене — колишнє село, Красногвардійський район, АР Крим

Див. також 
 Студенець
 Студена (значення)